У цій статті представлено систему кваліфікації на змагання з легкої атлетики на літніх Олімпійських іграх 2016. Кваліфікація завершилася 11 липня 2016 року.

Дискваліфікація Росії 
Через викриття  IAAF заборонила спортсменам Всеросійської федерації легкої атлетики брати участь у цій Олімпіаді та інших міжнародних легкоатлетичних змаганнях. Попри намагання Росії оскаржити це рішення, 18 червня 2016 року IAAF його підтвердила.

Кваліфікаційні стандарти 
На відміну від попередніх Олімпійських ігор кожен НОК міг виставити до трьох спортсменів у кожній індивідуальній дисципліні, якщо вони виконали кваліфікаційний норматив упродовж кваліфікаційного періоду, а також по одній команді в кожній естафетній дисципліні. Кожен НОК також міг виставити спортсменів незалежно від показаного часу (по 1 спортсмену кожної статі), якщо жоден зі спортсменів цієї країни не виконав кваліфікаційний норматив. Отож, кожна країна могла мати принаймні по два представники в легкій атлетиці.

Кваліфікаційний норматив потрібно було виконати на одному зі змагань під егідою IAAF впродовж кваліфікаційного періоду. Кваліфікаційний період для бігу на 10000 метрів, марафону, ходьби і комбінованих дисциплін тривав від 1 січня 2015 до 11 липня 2016 року, а для решти дисциплін - від 1 травня 2015 до 11 липня 2016 року.

У кожній естафетній дисципліні могли бути представлені щонайбільше 16 НОК. Серед них 8 команд, які посіли перші 8 місць на Чемпіонаті світу з легкоатлетичних естафет 2015 (проходив 2-3 травня 2015 року в Нассау). Решта 8 місць розподілялися згідно з рейтинг-листом IAAF станом на 12 липня 2016, на основі двох найшвидших результатів упродовж кваліфікаційного періоду.

На додачу до кваліфікаційного нормативу, вказаного нижче, марафонці могли потрапити на Олімпіаду, якщо вони посіли одне з перших 20-ти місць на Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2015, або одне з перших 10-ти місць на будь-якому з етапів  впродовж кваліфікаційного періоду.

НОК могли все ж вибрати атлетів за своїми власними правилами, за умови, що ті виконали кваліфікаційний норматив. Наприклад, збірна США вибирала спортсменів за результатами Американського кваліфікаційного турніру 2016. Швеція виставляла лише спортсменів, які за оцінками НОК Швеції могли посісти принаймні 8-ме місце.

Нижче подано кваліфікаційні нормативи:

Дисципліни на треку

Чоловічі дисципліни на треку

біг на 100 метрів (чоловіки) 
Без урахування результатів у приміщенні

Станом на 10 липня 2016

біг на 200 метрів (чоловіки) 
Без урахування результатів у приміщенні

Станом на 19 липня 2016

біг на 400 метрів (чоловіки) 

Станом на 26 червня 2016

біг на 800 метрів (чоловіки) 

Станом на 11 липня 2016

біг на 1500 метрів (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 5000 метрів (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

Біг на 10 000 метрів (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 110 метрів з бар'єрами (чоловіки) 
Без урахування досягнень у приміщенні

Станом на 4 серпня 2016

біг на 400 метрів з бар'єрами (чоловіки) 

Станом на 18 червня 2016

біг на 3000 метрів з перешкодами (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

Жіночі дисципліни на треку

біг на 100 метрів (жінки) 
Без урахування результатів у приміщенні

Станом на 25 червня 2016

біг на 200 метрів (жінки) 
Без урахування результатів у приміщенні

Станом на 26 червня 2016

біг на 400 метрів (жінки) 

Станом на 2 липня 2016

біг на 800 метрів (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 1500 метрів (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 5000 метрів (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

Біг на 10 000 метрів (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 100 метрів з бар'єрами (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 400 метрів з бар'єрами (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

біг на 3000 метрів з перешкодами (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

Дисципліни на шосе

Чоловічі дисципліни на шосе

марафон (чоловіки) 

Змагання за потрапляння в збірну Кенії було найзапеклішим. 427 кенійських чоловіків виконали кваліфікаційний стандарт.

Станом на 10 червня 2016

спортивна ходьба на 20 кілометрів (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

спортивна ходьба на 50 кілометрів (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

Жіночі дисципліни на шосе

марафон (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

спортивна ходьба на 20 кілометрів (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

Дисципліни на полі

Чоловічі дисципліни на полі

стрибки в довжину (чоловіки) 

Станом на 6 липня 2016

потрійний стрибок (чоловіки) 

Станом на 11 липня 2016

стрибки у висоту (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

стрибки з жердиною (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

штовхання ядра (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

метання диска (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

метання молота (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

метання списа (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

Жіночі дисципліни на полі

стрибки в довжину (жінки) 

Станом на 2 липня 2016

потрійний стрибок (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

стрибки у висоту (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

стрибки з жердиною (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

штовхання ядра (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

метання диска (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

метання молота (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

метання списа (жінки) 

Станом на 10 червня 2016

Комбіновані дисципліни

десятиборство (чоловіки) 

Станом на 10 червня 2016

семиборство (жінки) 

Станом на 13 липня 2016

Естафетні дисципліни 
 IAAF Qualified Relay Teams

естафета 4×100 метрів (чоловіки)

естафета 4×400 метрів (чоловіки)

естафета 4×100 метрів (жінки)

естафета 4×400 метрів (жінки)

Примітки 

Кваліфікація